Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 47 dans le monde.

 Route fédérale 47 en Allemagne
 Route européenne 47 en Allemagne, au Danemark et en Suède
 Route 47 en Islande
 Route magistrale 47 en Serbie
 Route régionale 47 en Tunisie
  dans plusieurs pays